

Patronyme 

 Alessandro Piva (1966-), réalisateur italien ;
 Valerio Piva (1958-), coureur cycliste italien.

Toponyme  
 Piva, rivière du Monténégro.

Divers 
 La piva est une sorte de cornemuse italienne.